Шехмино — село в Рыбновском районе Рязанской области, входит в состав Селецкого сельского поселения.

Расположено в лесной болотистой местности, в 30 км севернее райцентра Рыбное, высота над уровнем моря 115 м.

История 
Впервые упоминается в 1628 году под названием Шехманово. Не ранее 1859 года в Шехминой — слободе временнообязанных крестьян, была поставлена перенесённая из села Солотча деревянная церковь Святого Духа, в 1889 году здесь действовала начальная школа. По данным на 1906 год, в селе Шехмина слобода функционировали земская школа и казённая винная лавка, а жители занимались плотничеством.

Во время лесных пожаров лета 2010 года село выгорело — сгорело 66 домов, но было восстановлено в рекордные сроки, возвратились в село 26 семей. Тогда же была проведена газификация села и капитальный ремонт 14-километровой дороги 1991 года постройки, связывающей Шехмино с селом Криуша. Сдача в эксплуатацию дороги состоялась 10 декабря 2010 года . Осенью 2015 года сдана в эксплуатацию двухполосная автодорога Шехмино-Сельцы протяжённостью 6,4 км, строительство которой велось с мая 2015 года.

До 2014 г. село являлось административным центром Шехминского сельского поселения.

Население 

 Динамика населения 
 1859—661 чел.
 1868—794 чел.
 1905—1168 чел.

Известные уроженцы 
 Пётр Чельцов (1888—1972) — протоиерей, клирик Владимирской епархии, исповедник.
 Курков, Николай Акимович (1921—1997) — майор Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 ШЕХМИНО
 

Населённые пункты Рыбновского района